Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2008 показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздадат 302 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 11 028 спортисти от 204 страни в периода от 9 август до 24 август 2008 година.

В 4 спорта са раздадени по 2 бронзови медала – бокс, джудо, таекуондо и борба. При напълно еднакви времеви разултати във финално плуване или атлетическа дисциплина също са раздадени повече от три медала. Рекордните 87 нации печелят поне по едно отличие от тези Игри, като броят от 55 държави с поне един златен медал е също рекорд в историята на летните олимпийски игри.

Маршалови острови, Тувалу, Сърбия и Черна гора участват за първи път на Олимпийски игри. Последните две страни са участвали или като сборен отбор Сърбия и Черна Гора или под името Югославия. Афганистан Бахрейн, Мавриций, Судан, Таджикистан, Того и Сърбия печелят първите си медали на Олимпийски игри, а Бахрейн, Монголия и Панама първите си златни медали.

Класация

Българските медали

Класиране по спорт 
Това е класация, която показва първите три места по брой спечелни медала във всеки спорт от Пекин 2008. Класирането е направено според броя златни медали спечелени от всяка нация, като на 1-во място е тази с най-много златни отличия, на 2-ро с второто най-добро представяне и на 3-то с трето най-добро класиране. При липса на спечелен златен медал класирането се извършва според броя сребърни и бронзови отличия в актива. Единствено в колективните спортове има признато от МОК класиране на 1-во, 2-ро и 3-то място по медали.

В скоби е отбелязано мъже (м) и жени (ж). С удебелен шрифт е броят на златните медали от общия брой спечелени медали във всеки спорт. Тенисът на маса, софтболът и стрелбата с лък са отделни олимпийски спортове, но са включени в една група с подобните им спортове.

Отнети медали 
На 15 август 2008 г. МОК отнема сребърния и бронзовия медал на Йон Су Ким от Северна Корея спечелени в дисциплините на 50 метра пистолет и 10 метра въздушен пистолет, след положителна допинг проба.

На 22 август 2008 г. МОК отнема сребърният медал на Людмила Блонска от Украйна, спечелен в седмобоя, заради положителна допинг проба. Сребърният медал получава Хайлиъс Фаунтин от САЩ, а бронзовия рускинята Татяна Чернова.

Бележки

Вижте също 
 Класиране по медали от Летните паралимпийски игри 2008

Външни препратки 
 Официална страница – разпределение на медалите

Летни олимпийски игри 2008